Distrito Capital puede hacer referencia a:

 La entidad denominada Distrito capital

Distritos capitales por continente

África 
 Distrito capital de Bamako,  subdivisión de Malí.
 Distrito capital de Níger,  subdivisión de Níger.

América 
 Distrito capital de Bogotá, subdivisión de Colombia.
 Distrito capital de Bogotá, subdivisión de Colombia a principios del siglo XX.
 Distrito capital de Managua, subdivisión de Managua, Nicaragua.
 Distrito capital de Nueva York, región de Estados Unidos.
 Distrito Central, región que constituye la capital de Honduras.
 Distrito de Panamá, subdivisión de Panamá.
 Distrito capital de Paraguay, subdivisión de Paraguay.
 Distrito Metropolitano de Quito, región de Ecuador.
 Distrito nacional de Santo Domingo, subdivisión de la República Dominicana.
 Distrito capital, subdivisión de Venezuela -país federal-.
 Región capital, subdivisión de Venezuela -país federal-.
 Región capital nacional,subdivisión de Canadá -país federal-.
 Región capital nacional, región de Estados Unidos.

Asia 
 Área capital nacional de Seúl, subdivisión de Corea del Sur.
 Distrito capital especial de Bagdad, subdivisión de Irak.
 Región capital nacional,subdivisión de Japón.
 Región capital nacional,subdivisión de Filipinas.
 Región capital de Hanói,subdivisión de Vietnam.
 Territorio capital nacional de Delhi, subdivisión de la India -país federal-.
 Territorio capital de Islamabad,  subdivisión de Pakistán.

Europa 
 Región capital,subdivisión de Bélgica.
 Región capital,subdivisión de Dinamarca.
 Región capital, subdivisión de Finlandia.
 Región capital, subdivisión de Islandia.

Oceanía 
 Distrito capital Nacional, subdivisión de Papúa Nueva Guinea.
 Territorio Capital Australiano, territorio de Australia creado para servir de asiento de los poderes federales.